Klosterneuburger steht für:

 Bewohner der Stadt Klosterneuburg
 Klosterneuburger Marille, Obstsorte, siehe Aprikose